Ву́лиця Шаумя́на — назва вулиць у деяких окупованих населених пунктах України, а також назва вулиць в інших країнах колишнього СРСР.

 Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Донецьк.

 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Бердянськ.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Академиків Гродзинських в місті Біла Церква.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Архітектора Дольника в місті Дніпро.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Михайла Вербицького в місті Звягель.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Генерала Момота в місті Ізмаїл.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Ольги Кобилянської в місті Кам'янське.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Сергія Параджанова в місті Київ.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Олеся Гончара в місті Краматорськ.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Сім'ї Шильманів в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва Донецької вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва вулиці Шекспіра в місті Маріуполь.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва Гуньківської вулиці в місті Ніжин.
 Вулиця Шаумяна — колишня назва Камишової вулиці в місті Харків.

Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Алмати.

Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Астрахань.
 Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Вулиця Шаумяна — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці, названі на честь людей